The Bad Man peut faire référence à :
 The Bad Man, pièce de théâtre de Porter Emerson Browne de 1920
 The Bad Man, film muet de Edwin Carewe sorti en 1923
 The Bad Man, film de Clarence G. Badger sorti en 1930, remake du précédent
 The Bad Man, film de Richard Thorpe sorti en 1941, remake du précédent